Geographia (Ptolemaeus);
 Geographia (handschrift);
 aardrijkskunde.